Орденская колодка, колодка, колодочка (в текстах описаний ордена или медали) — конструктивная часть награды (медали или ордена), которая представляет собой прямоугольную, пятиугольную или иную металлическую пластину; с лицевой стороны она обтянута орденской лентой, с обратной стороны имеет булавку или специальный болт для прикрепления к одежде.

Пятиугольные колодки в большой степени похожи друг на друга, среди них выделяется «Медаль Ушакова», у которой поверх лицевой стороны колодки размещена миниатюрная якорная цепь.

При ношении на левой стороне груди двух и более орденов с пятиугольными колодками, а также при ношении медалей вместе с указанными орденами их колодки соединяют в ряд общей планки (не следует путать эту конструкцию с орденскими планками), причём верхние стороны колодок должны примыкать друг к другу, образуя непрерывную прямую линию, а каждая колодка, расположенная справа, должна перекрывать собой левую.

Такие объединённые между собой колодки заказываются и изготавливаются в специальных мастерских. Обычно они крепятся на одну общую булавку. Расположение награды регламентируется соответствующими документами.

Примечания

Литература 
 

Ордена